Vacciniina nemoptilete är en fjärilsart som beskrevs av Felix Bryk 1942. Vacciniina nemoptilete ingår i släktet Vacciniina och familjen juvelvingar. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Juvelvingar
nemoptilete